Diamonds and Pearls — 13-й альбом американского певца и музыканта Принса. Вышел 1 октября 1991 года.

Это был первый альбом Принса, на обложке которого Принс был указан вместе со своей аккомпанирующей группой The New Power Generation.

На обложке альбома вместе с Принсом изображены танцовщицы Lori Werner и Robia LaMorte («Diamond» и «Pearl» соответственно), также появившиеся в видеоклипах «Cream», «Strollin'», «Gett Off» и заглавной песне и принявшие участие в концертном туре в поддержку альбома. Первое издание альбома имело голографическую обложку.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания 

Альбомы 1991 года
Альбомы Принса
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы Paisley Park Records
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios
Альбомы, записанные на домашней студии